Spojení písmene E a číslice 21 může mít různé významy:

 Evropská silnice E21
 BMW řady 3 (E21)
 Lotus E21